Palenque è un importante sito archeologico maya situato nell'omonimo municipio di Palenque nello Stato del Chiapas, Messico
 Palenque è una città capoluogo dell'omonimo municipio nello Stato del Chiapas, Messico
 Palenque è un municipio dello Stato del Chiapas, Messico
 Palenque è anche una cittadina della Repubblica Dominicana, sulla costa sud, a 20 km da Santo Domingo.
 palenque è un termine usato per riferirsi ai villaggi di cimarroni nelle foreste del Sudamerica.
 Palenque è un comune del distretto di Santa Isabel, Panama
 Nella lingua filippina, palenque significa mercato cittadino.
 Palenque, un gruppo etnico colombiano